
Die Ghana Premier League 2009/10 (nach dem Namenssponsor Globacom offiziell als Glo Premier League 2009/10 bezeichnet) war die 50. Spielzeit der höchsten ghanaischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie wurde am 18. Oktober 2009 eröffnet und endete am 12. Mai 2010. Neuaufsteiger Aduana Stars FC gewann die Meisterschaft aufgrund der besseren Bilanz im direkten Vergleich (1:0, 0:0) vor AshantiGold SC, Absteiger waren Great Olympics FC, Eleven Wise FC und Sekondi Hasaacas FC. Zum ersten Mal gelang es mit Aduana Stars FC einem Neuaufsteiger, die ghanaische Meisterschaft zu gewinnen. Dabei stellte der Verein einen Weltrekord als Meistermannschaft mit der geringsten Torausbeute – im Durchschnitt 0,63 Tore pro Spiel – auf.

Statistiken

Vereine 
Der Verein Bechem Chelsea FC benannte sich im Februar 2010 aufgrund des Umzugs von Bechem nach Berekum in Berekum Chelsea FC um.

Abschlusstabelle 

Die Partie des 20. Spieltags zwischen Kessben FC und Berekum Chelsea FC wurde wegen eines Angriffs auf den Schiedsrichter abgebrochen und Kessben FC infolgedessen drei Punkte abgezogen.

Torschützenliste

Literatur 
 Ken Bediako: The complete history of the Ghana Football League 1958–2012. Selbstverlag, Kumasi 2012, ISBN 978-9988-1-7251-0, S. 287–303.

Weblinks

Einzelnachweise 

2009
Fußballsaison 2009/10